Lürzer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lürzer († 1660), salzburgischer Berg- und Hüttenverwalter
 Rudolf Lürzer († 1658), salzburgischer Land- und Bergrichter
 Walter Lürzer (1942–2011), österreichischer Werbeunternehmer

Siehe auch:
 Lürzer von Zechenthal
 Bruno Loerzer (1891–1960), deutscher Generaloberst